Dinotopia (eiland), een fictief eiland
 Dinotopia (miniserie), een zes uur durende miniserie
 Dinotopia (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie